Зоя Миро́нова:
 Миронова, Зоя Васильевна (1912—1991) — советский партийный деятель и дипломат.
 Миронова, Зоя Сергеевна (1913—2008) — советская конькобежка, советский и российский спортивный врач-травматолог.